Ян Гербурт

 Ян Гербурт (?—1553) — польський шляхтич, військовик, урядник Корони Польської Речі Посполитої, староста барський.
 Ян Гербурт (1524—1577) — польський шляхтич, історик, гуманіст, письменник, дипломат, юрист, урядник Королівства Польського.
 Ян Гербурт (?—1570) — польський шляхтич, військовик та урядник Королівства Польського, каштелян белзький.
 Ян Гербурт (бл. 1540 — після 1607) — польський шляхтич, військовик, урядник Королівства Польського, Речі Посполитої, львівський хорунжий.
 Ян Гербурт (1568—1626) — польський шляхтич, військовик, урядник Корони Польської Речі Посполитої, староста скальський.
 Ян Щасний Гербурт (1567—1616) — політичний і літературний діяч, дипломат Речі Посполитої, староста добромильський, мостиський і вишенський.

Гербурти